Туре́тт-дю-Шато́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південний схід від Парижа, 160 км на північний схід від Марселя, 23 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 45 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 88,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Туретт-дю-Шато на сайті французького Національного інституту географії
 Туретт-дю-Шато на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Туретт-дю-Шато на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Туретт-дю-Шато на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Туретт-дю-Шато на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Туретт-дю-Шато на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи